Моралес-дель-Вино ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-дель-Вино. Занимает площадь 24 км². Население — 2709 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 7 км.

Покровителем города считается Санто Кристо де Моралес.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial del ayuntamiento
 Foro de actualidad
 Morales del Vino en Google Maps
 Morales del Vino en Guiarte.com
 Morales del Vino en Canal-Pueblos-Zamora

Муниципалитеты Саморы